En Pologne, Stasiówka peut désigner :

 Stasiówka, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates.
 Stasiówka, un village dans la voïvodie de Lublin.